Платформа 1063 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на електрифікованій лінії Синельникове I — Запоріжжя I між станцією  (4 км) та зупинним пунктом Платформа 1061 км (2 км). Розташований у селі Солоне Запорізького району Запорізької області.

Пасажирське сполучення 
На зупинному пункті 1063 км зупиняються приміські електропоїзди сполученням Дніпро / Синельникове — Запоріжжя.

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Розклад руху приміських поїздів на сайті Придніпровської залізниці 
 

Транспорт Запорізького району
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Запорізької області